Becher steht für:
 Becher, Trinkgefäß und altes deutsches Hohlmaß
 Becher (Sternbild), Sternbild des Frühlingshimmels
 Becher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Berg in den Stubaier Alpen, siehe Becherhaus
 Becherovka („Karlsbader Becher“), Kräuterlikör aus Karlsbad
 Becher (Einheit), altes Volumenmaß
 Becher, klangformendes Bauteil der Zungenpfeife einer Orgel. Siehe Orgelpfeife#Lingualpfeifen (Zungenpfeifen)
 Becher (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik

Siehe auch:
 Bächer
 Becker
 Bechert
 Bechar (Begriffsklärung)